Фраксионамијенто Универсо има више значења:

 Фраксионамијенто Универсо (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Фраксионамијенто Универсо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику